«Ганзеатик» (, , от Ганза) — название нескольких судов:
 «Ганзеатик» — построен в 1930 году как «Эмпресс оф Джапан», в 1942 переименован в «Эмпресс оф Скотланд», с 1957 — «Ганзеатик».
 «Ганзеатик» — построен в 1969 году под именем «Гамбург», в 1973 году переименован в «Ганзеатик», в 1974 — «Максим Горький», в 2009 — «Максим М».